Benotto
 ist der Name eines italienischen Bischofs: Giovanni Paolo Benotto
 ist ein ehemaliger Hersteller von Fahrrädern: Benotto (Fahrradhersteller)